Street of Dreams är ett album av Sofia Talvik, som utkom 2007.

Låtförteckning 
 It's Silly Now (2.55)
 It's Just Love (4.15)
 Running Out of You (2.59 )
 Mother's Way, Father's Way (3.54)
 I Won the First Prize Tonight (3.14)
 December (2.41)
 Dominos (4.00)
 Holding Your Hand (2.38)
 Street of Dreams (3.20)
 What Happened on the Bridge Today (3.46)
 Wish (3.33)
 Will You Call Me When You're Sober (2.32)
 So Good to Me (3.08)

Musikalbum 2007